Турецька Національна Ліга 1962—1963  — 5-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул вдруге поспіль здобув Галатасарай.

Учасники

Попередній раунд

Червона група 

Позначення:

Результати

Біла група 

Позначення:

Результати

Чемпіонська група 

  
  

Примітки: 
1. Клуб Фенербахче взяв участь у Кубку володарів кубків 1963—1964 як фіналіст Кубка Туреччини 1962—1963.

Позначення:

 Результати

Кваліфікаційна група 

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1962-1963
Туреччина
Туреччина